A competição de simples masculino do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 1 e 8 de setembro no Eton Manor, em Londres.

Calendário

Cabeças de chave

<ol start="1">
  (Medalhista de prata)
  (Medalhista de ouro)
  (Quarto lugar)
  (Medalhista de bronze)
  (Quartas de final)
  (Oitavas de final)
  (Quartas de final)
  (Oitavas de final)

<ol start="9">
  (Quartas de final)
  (Oitavas de final)
  (Quartas de final)
  (Oitavas de final)
  (Segunda fase)
  (Oitavas de final)
  (Segunda fase)
  (Oitavas de final)

Resultados

Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira fase
| RD2=Segunda fase
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final

| team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{flagIPCathlete2|S Houdet|FRA|Verão de 2012}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16={{flagIPCathlete2|G Fernández|ARG|Verão de 2012}}
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|S Houdet|FRA|Verão de 2012}}
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=14
| RD2-team04={{flagIPCathlete2|T Egberink|NED|Verão de 2012}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=12
| RD2-team05={{flagIPCathlete2|T Sanada|JPN|Verão de 2012}}
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08={{flagIPCathlete2|G Fernández|ARG|Verão de 2012}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{flagIPCathlete2|S Houdet|FRA|Verão de 2012}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=14
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=12
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=5
| RD3-team04={{flagIPCathlete2|G Fernández|ARG|Verão de 2012}}
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira fase
| RD2=Segunda fase
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final

| team-width=175

| RD1-seed01=3
| RD1-team01={{flagIPCathlete2|M Scheffers|NED|Verão de 2012}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2='''6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04={{flagIPCathlete2|W Yusuf|NGR|Verão de 2012}}
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2='''6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06={{flagIPCathlete2|E Maripa|RSA|Verão de 2012}}
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2='''6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=16
| RD1-team08={{flagIPCathlete2|F Cattanéo|FRA|Verão de 2012}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=9
| RD1-team09={{flagIPCathlete2|G Reid|GBR|Verão de 2012}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2='''6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11={{flagIPCathlete2|D Rodrigues|BRA|Verão de 2012}}
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{flagIPCathlete2|HG Lee|KOR|Verão de 2012}}
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16={{flagIPCathlete2|S Olsson|SWE|Verão de 2012}}
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=3
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|M Scheffers|NED|Verão de 2012}}
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=16
| RD2-team04={{flagIPCathlete2|F Cattanéo|FRA|Verão de 2012}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=9
| RD2-team05={{flagIPCathlete2|G Reid|GBR|Verão de 2012}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2='''6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08={{flagIPCathlete2|S Olsson|SWE|Verão de 2012}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=3
| RD3-team01={{flagIPCathlete2|M Scheffers|NED|Verão de 2012}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=16
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=9
| RD3-team03={{flagIPCathlete2|G Reid|GBR|Verão de 2012}}
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Seção 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Primeira fase
| RD2=Segunda fase
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final

| team-width=175

| RD1-seed01=8
| RD1-team01={{flagIPCathlete2|N Peifer|FRA|Verão de 2012}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2='''6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04={{flagIPCathlete2|P Jaroszewski|POL|Verão de 2012}}
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06= 
| RD1-team06={{flagIPCathlete2|S Welch|USA|Verão de 2012}}
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3='''6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=11
| RD1-team08={{flagIPCathlete2|J Gérard|BEL|Verão de 2012}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=13
| RD1-team09={{flagIPCathlete2|S Saida|JPN|Verão de 2012}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2='''6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12={{flagIPCathlete2|A Kellerman|AUS|Verão de 2012}}
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2='''6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{flagIPCathlete2|D Caverzaschi Arzola|ESP|Verão de 2012}}
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=4
| RD1-team16={{flagIPCathlete2|R Vink|NED|Verão de 2012}}
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|N Peifer|FRA|Verão de 2012}}
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=11
| RD2-team04={{flagIPCathlete2|J Gérard|BEL|Verão de 2012}}
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=13
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06={{flagIPCathlete2|A Kellerman|AUS|Verão de 2012}}
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2='''6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08={{flagIPCathlete2|R Vink|NED|Verão de 2012}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=11
| RD3-team02=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03={{flagIPCathlete2|J Rydberg|USA|Verão de 2012}}
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06={{flagIPCathlete2|L Farkas|HUN|Verão de 2012}}
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2='''7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08={{flagIPCathlete2|R Ammerlaan|NED|Verão de 2012}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='''6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=15
| RD1-team09={{flagIPCathlete2|M Legner|AUT|Verão de 2012}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2='''6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12={{flagIPCathlete2|D Phillipson|GBR|Verão de 2012}}
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2='''6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{flagIPCathlete2|N Mharakurwa|ZIM|Verão de 2012}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2='''6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16={{flagIPCathlete2|S Kunieda|JPN|Verão de 2012}}
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01={{flagIPCathlete2|M Jeremiasz|FRA|Verão de 2012}}
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=10
| RD2-team04={{flagIPCathlete2|R Ammerlaan|NED|Verão de 2012}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=15
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2='''6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08={{flagIPCathlete2|S Kunieda|JPN|Verão de 2012}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01={{flagIPCathlete2|M Jeremiasz|FRA|Verão de 2012}}
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=10
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04={{flagIPCathlete2|S Kunieda|JPN|Verão de 2012}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=7
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Finais
{{8TeamBracket-Tennis3-with third
| RD1=Quartas de final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final 
| 3rd=Disputa pelo bronze

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1={{flagIPCathlete2|Stéphane Houdet|FRA|Verão de 2012}}
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=5
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=1

| RD1-seed3=3
| RD1-team3={{flagIPCathlete2|Maikel Scheffers|NED|Verão de 2012}}
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=9
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=11
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=3
| RD1-seed6=4
| RD1-team6={{flagIPCathlete2|Ronald Vink|NED|Verão de 2012}}
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=7
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=0
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8={{flagIPCathlete2|Shingo Kunieda|JPN|Verão de 2012}}
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1={{flagIPCathlete2|Stéphane Houdet|FRA|Verão de 2012}}
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=4
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4={{flagIPCathlete2|Shingo Kunieda|JPN|Verão de 2012}}
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1=
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2={{flagIPCathlete2|Shingo Kunieda|JPN|Verão de 2012}}
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 

| 3rd-seed1=3
| 3rd-team1=
| 3rd-score1-1=6
| 3rd-score1-2=6
| 3rd-score1-3=4
| 3rd-seed2=4
| 3rd-team2=

Ligações externas
 

Eventos do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012